«День, когда Земля остановилась» () — американская фантастическая драма режиссёра Скотта Дерриксона, ремейк классической ленты 1951 года, а также второй фильм по рассказу «Прощание с повелителем», написанному в 1940 году.

Слоган фильма: 12.12.08 is the Day the Earth Stood Still (в российском прокате «Мы считали планету своей. Мы ошибались»).
Мировая премьера состоялась 12 декабря 2008 года, в России 11 декабря 2008 года.

Сюжет 
Инопланетяне прилетают на Землю с целью уничтожить людей, обосновывая это тем, что во Вселенной не так много планет, на которых возможна жизнь сложных биологических организмов, а человечество своей жизнедеятельностью способно довести планету до катастрофы.

К Земле летит неопознанное космическое тело по несвойственной для него траектории. Оно оказалось сияющей сферой больших размеров, которая совершила приземление в Центральном парке Нью-Йорка. Таким образом группа инопланетных цивилизаций отправляет на Землю посланника , чтобы тот сообщил людям, что у них есть последний шанс «исправиться», иначе человечество как вид должно быть уничтожено. С ним прибывает и биоробот Горт, который способен брать на себя управление техническими объектами землян и, как правило, включается для противодействия насилию. Для более удобного общения с землянами Клаату после метаморфоза становится таким же человеком, как и мы, но с некоторыми супервозможностями, например — ловить радиоволны и получать тем самым контроль над земной техникой. Клаату требует собрать специальное заседание ООН, на котором он хочет выступить, однако американские власти отказывают ему в этом. Военные хотят больше узнать об инопланетянах и хотят ввести Клаату сыворотку правды, однако доктор Хелен Бэнсон вместо сыворотки вводит ему обычный физраствор. Клаату ведут к детектору лжи, через который он получает сначала власть над одним человеком, а потом с помощью своих способностей управлять земной электроникой нейтрализует охранников и сбегает.

Клаату просит помощи у доктора Хелен Бэнсон, и та соглашается, хотя её малолетний пасынок Джейкоб испытывает сильную ненависть к инопланетянам. Клаату встречается со своим земляком, которого заслали на Землю гораздо раньше для изучения людей. Тот сообщает, что несмотря на имеющиеся положительные качества у людей, они не способны измениться. Клаату предлагает ему улететь, но тот отказывается, говоря, что полюбил человечество.

После этого разговора Клаату отправляется вместе с Хелен и Джейкобом в лес, где осуществляет запуск ещё одной инопланетной сферы меньших размеров, инициировав запуск сфер по всему миру. Оказалось, что в этих шарах перевозятся различные виды земных существ. Сферы покидают планету. Наблюдающее за происходящим американское командование осознаёт, что происходящее очень напоминает спасение существ на Ноевом ковчеге и понимает, что по всей видимости, за этим следует ждать удара извне.

Хелен Бэнсон постоянно пытается доказать Клаату, что человечество может исправиться, что его не надо уничтожать, однако инопланетянин не может в это поверить. Хелен везёт его к учёному-математику, лауреату Нобелевской премии, который сначала спрашивает инопланетянина — как сумели измениться они сами? Тот рассказал, что у них погибало светило и для спасения им пришлось измениться. Учёный ему ответил, что и человечество сможет измениться, только стоя на краю гибели. Он просит не отнимать у людей этого шанса. Однако их разговор прерывается появлением вертолётов ВВС. Военным удаётся захватить Хелен, однако Клаату разбивает оставшиеся машины.

Между тем, вооруженным силам США удалось взять под контроль Горта, которого облачили в защитные экраны и удалили из Нью-Йорка на находящуюся за городом военную базу с целью изучения. Однако Горт внезапно распадается на мельчайшие частицы, которые оказываются нанороботами в виде насекомых, которые разрушают базу и превращают в пыль всех, кто в ней находился, после чего формируют огромное облако, которое начинает движение во все стороны, в том числе и к Нью-Йорку, уничтожая всё на своём пути.

Доставленная в штаб Хелен просит, чтобы её отпустили, поскольку каким-либо образом уговорить Клаату предотвратить катастрофу, сможет только она. Поняв, что справиться с угрозой земными технологиями невозможно, министр обороны США даёт на это добро. Хелен, помогающий ей друг-учёный Майкл Грэньер, Клаату и Джейкоб встречаются. Увидев трогательную сцену встречи Хелен и Джейкоба, Клаату, кажется, признаёт, что в людях «есть другая сторона», которая может дать возможность им измениться, однако говорит, что для этого человечеству нужно полностью изменить свой образ жизни. Между тем облако нанороботов уже подошло к Нью-Йорку, и они вчетвером спешат в город, к сфере. Но в Центральном парке они попадают под атаку авиации, которая выполняя приказ министра обороны, открыла огонь по сфере. Майкл погибает, а Хелен, Джейкоб и Клаату оказываются в налетевшем разрушительном облаке. Клаату сначала хочет, чтобы они все втроём добрались до сферы, однако оказывается слишком поздно, и они укрываются под каменным мостом в парке.

Тем не менее, нанонасекомые успевают попасть в организм Хелен и Джейкоба, начиная разъедать их. Хелен просит Клаату помочь спасти хотя бы Джейкоба. Тот спасает обоих, выводя нанороботов из их организма в себя, после чего окончательно принимает решение всё-таки дать человечеству шанс. Он выходит из-под моста в облако и доходит до сферы, входя в неё. При этом активация сферы приводит к уничтожению всех роботов-насекомых, но одновременно с этим останавливается вся земная техника по всему миру (что, по мнению Клаату, станет ценой за плохое обращение (человечества) с Землей). Сфера покидает Землю.

В ролях 
 Киану Ривз —  / альпинист в начале фильма
 Дженнифер Коннелли — Хелен Бэнсон
 Джон Хэмм — доктор Майкл Грэньер
 Джон Клиз — доктор Кари Бэрнхард
 Джейден Смит — Джейкоб Бэнсон
 Кэти Бэйтс — министр обороны США Реджина Джексон
 Брэндон Т. Джексон — Тарджет Тэч
 Джеймс Хонг — Мистер Ву
 Кайл Чендлер — служащий правительства США Джон Дрисколл

Награды и номинации 
 Золотая малина — худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат 2008 года — номинация

Съёмки и прокат 

Сценарий ремейка начали писать в 2005 году. Спецэффектами занималась студия Weta Digital. Съёмки фильма проходили с декабря 2007 года по март 2008 года в Ванкувере.

Бюджет фильма составил 80 млн долл. В прокате с 12 декабря 2008 по 2 апреля 2009, наибольшее число показов в 3560 кинотеатрах единовременно. За время проката собрал в мире , из них  в США и  в остальном мире. В странах СНГ фильм шёл с 11 декабря 2008 по 1 февраля 2009 и собрал .

Ссылки 
 Анализ фильма «День, когда Земля остановилась»

Фантастические фильмы 2008 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-катастрофы США
Фильмы-ремейки США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы США 2008 года
Фантастические фильмы Канады
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-катастрофы Канады
Фильмы Канады 2008 года
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы IMAX
Фильмы о вторжении пришельцев
Фильмы о роботах
Художественные фильмы о космосе